

Patronyme 
 Anthony Magnier (né en 1972), metteur en scène et comédien français ;
 Brutus Magnier (1771-1817), militaire et révolutionnaire français ;
 Christine Magnier (née en 1968), nageuse française ;
 Claude Magnier (1920-1983), réalisateur et scénariste français ;
 Cyrille Magnier (né en 1969), footballeur français ;
 Edmond Magnier (1841-1906), journaliste français ;
 Franck Magnier, scénariste français ;
 Jean-Baptiste Magnier, (1792-1849), homme politique français ;
 Jean Baptiste Pierre Magnier (1772-1826), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
Jérôme Magnier, dit « Rorcha », né en 1976), peintre et écrivain français ;
 Lise Magnier (1984-), femme politique française ;
 Marie Magnier (Boulogne-sur-Mer, 1848 - Arcachon, ) comédienne française de théâtre ;
 Maximilien Magnier de Maisonneuve, (1797-1844), homme politique français ;
 Philippe Magnier (1647-1715), sculpteur français ;
 Pierre Magnier (1869-1959), acteur et réalisateur français ;
 Thierry Magnier, éditeur français ;
 Yves Magnier (né en 1938), océanographe et homme politique français.

Entreprise 
 Éditions Thierry Magnier

Homonymie 
 Thierry Magnier (homonymie)

Homonymie de patronyme